Lijst van steden in Bulgarije.

Geschiedenis 
Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog begon Bulgarije in een rap tempo te verstedelijken. Sinds 1969 wonen er meer mensen in steden dan op het platteland. De stedelijke bevolking verdriedubbelde (x3,4) van 1,7 miljoen in het jaar 1946 naar een hoogtepunt van 5,8 miljoen in het jaar 1985. Daarentegen daalde het aantal inwoners op het platteland in dezelfde periode van 5,3 miljoen naar 3,1 miljoen. Inmiddels krimpt de bevolking ook in veel steden. Volgens de meest recente cijfers wonen er ongeveer 5,2 miljoen inwoners in steden en ongeveer 1,9 miljoen inwoners in een van de vijfduizend dorpen in rurale gebieden.

Er zijn ongeveer 257 steden verspreid over het hele land. 
De grootste agglomeratie in Bulgarije is Sofia met meer dan 1,2 miljoen inwoners en 17% van het Bulgaarse inwonersaantal. Het kleinste stadje is Melnik in oblast Blagoëvgrad met circa tweehonderd inwoners.

Lijst van steden in Bulgarije 
Lijst van steden in Bulgarije.
De volgende lijst geeft een overzicht van plaatsen met meer dan 10.000 inwoners (en daarom als steden aangeduid).

Zie ook 
Lijst van grote Bulgaarse steden

Externe links 
 National Statistical Institute
 City Population